Paolo Ricci, pseudonimo del frate francescano Camillo Renato
 Paolo Ricci (XVI secolo) – astrologo
 Paolo Ricci (1972-) – attore italiano
 Paolo Ricci – costumista cinematografico
 Paolo Ricci (1908-1986) – artista ed antifascista italiano
 Paolo Ricci (1848-1919) – politico e parlamentare italiano
 Paolo Ricci – sindaco di Arezzo dal 1995 al 1999
 Paolo Ricci (1835-1892) – scultore italiano